Podlipa (gmina Krško)
 Podlipa (gmina Vrhnika)
 Podlipa (gmina Žužemberk)